«Miłość w czasach popkultury» — музичний альбом гурту «Myslovitz». Виданий 22 жовтня 1999 року лейблом «Sony Music Polska» . Загальна тривалість композицій становить 51:38. Альбом, який відносять до напрямку альтернативний рок і Бритпоп, був третім найбільш продаваним альбомом 2000 року в Польщі.

Список пісень

Посилання 
 Teraz Rock | jedyne pismo rockowe w Polsce
 Miłość w czasach popkultury - Myslovitz - Muzyka - WP.PL 

Альбоми Myslovitz
Музичні альбоми 1999